Copa Libertadores 1995 var 1995 års upplaga av Copa Libertadores som vanns av Grêmio från Brasilien efter en finalseger mot Atlético Nacional från Colombia. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 lag. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall Vélez Sarsfield. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.

Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
Grupp 1: Argentina och Uruguay
Grupp 2: Paraguay och Venezuela
Grupp 3: Colombia och Chile
Grupp 4: Brasilien och Ecuador
Grupp 5: Bolivia och Peru

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Playoff

Grupp 4

Grupp 5

Slutspel

Slutspelsträd

Källor

1995 i Sydamerika
1995
Fotbollssäsongen 1995